Seznam divizij z zaporedno številko 19.

Seznam 
 Pehotne
 19. (zahodna) divizija (Združeno kraljestvo)
 19. grenadirska divizija Waffen-SS (letonska št. 2)

 Oklepne
 19. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi